Примера дивисьон 1965/1966 ()  — 23-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1965/1966
Мексика
Мексика
1965 год в Мексике
1966 год в Мексике